Wehmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Uphaus-Wehmeier (* 1955), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Bodo Wehmeier (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Erwin Wehmeier (1909–1991), deutscher Politiker (CDU), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter
 Fritz Wehmeier (1897–1945), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Harald Wehmeier (* 1953), deutscher Journalist und Autor
 Kai Wehmeier (* 1968), deutsch-amerikanischer Logiker und Philosoph
 Manfred Wehmeier (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Peggy Wehmeier (* 1960), deutsche Journalistin und Schriftstellerin, siehe Carla Berling
 Stefan Wehmeier (* 1970), deutscher Schachspieler

Siehe auch:
 Wehmeyer